Mariana Avitia (Monterrey, 18 de septiembre de 1993) es una arquera mexicana, medallista en los Juegos de Centroamérica y del Caribe en Mayagüez 2010. El 2 de agosto de 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres se hizo acreedora de la medalla de bronce.

Trayectoria 
La trayectoria deportiva de Mariana Avitia se identifica por su participación en los siguientes eventos nacionales e internacionales:

Juegos Centroamericanos y del Caribe 

Fue reconocido su triunfo de ser la quinta deportista con el mayor número de medallas de la selección de México en los juegos de Mayagüez 2010.

Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 

Su desempeño en la vigésima primera edición de los juegos, se identificó por ser la décima deportista con el mayor número de medallas entre todos los participantes del evento, con un total de 6 medallas:

 , Medalla de plata: Equipo
 , Medalla de plata: Recurvo
 , Medalla de bronce: Rec. 50 m
 , Medalla de bronce: Rec. 60 m
 , Medalla de bronce: Rec. 70m
 , Medalla de bronce: FITA

Véase también 
 Deportistas multimedallas de los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe
 México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
 XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe

Referencias

Enlaces externos 
 Información del Participante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010

Deportistas de México en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe
Arqueros de México
Deportistas de México en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
Arqueros de México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Medallistas olímpicos de bronce de México
Medallistas olímpicos de bronce de Londres 2012